Боково́й Майда́н — село в Сасовском районе Рязанской области России. Входит в состав Придорожного сельского поселения.

Географическое положение 
Находится в восточной части района, на междуречье рек Пичкиряс и Вадакш. Расстояние до райцентра Сасово — 62 км к северо-западу по асфальтированной дороге. Ближайшая железнодорожные станции — Вад в селе Дубитель Мордовии, в 7 км к востоку по асфальтированной дороге и Пичкиряево в одноимённом селе Сасовского района, в 9 км к северо-западу по асфальтированной дороге.

 Ближайшие населённые пункты
 Горбуновка — примыкает с севера;
 Дубитель — в 6 км к востоку по асфальтированной дороге;
 Матвеевское — в 6 км к югу по асфальтированной дороге;
 Придорожный — в 6 км к западу по асфальтированной дороге;
 Пичкиряево — в 6 км к северо-западу по асфальтированной дороге.

Природа 
Климат умеренно континентальный. Высота над уровнем моря 129—140 м.

История

Население

Хозяйство 
В советское время работала молочно-товарная ферма.

Инфраструктура 
В селе 4 улицы: Большая, Придорожная, Центральная, Шоссейная.
По южной оконечности села проходит федеральная трасса М5 Москва — Челябинск.

См. также 
 Список населённых пунктов Сасовского района.

Примечания 

Населённые пункты Сасовского района